Anita Blake, Zabójca Wampirów (ang. Anita Blake: Vampire Hunter) – amerykański cykl powieści urban fantasy autorstwa Laurell K. Hamilton o przygodach nekromantki Anity Blake. W Ameryce ukazało się 26 części cyklu oraz liczne krótkie opowiadania o przygodach bohaterki. Serię w Polsce wydawało wydawnictwo Zysk i s-ka. Tłumaczeniem zajął się Robert P. Lipski. Cykl nie został jednak przetłumaczony w całości.

Książki w serii

Przypisy 

Utwory literackie o wampirach
Amerykańskie powieści fantasy
Amerykańskie cykle literackie fantasy